Geene ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Geene (* 1947), niederländische Badmintonspielerin
 Henri Gisbert Geene (1865–1950), niederländischer Bildhauer
 Stephan Geene (* 1961), deutscher Regisseur, Übersetzer, Verleger und Theoretiker